Alavere – wieś w Estonii, w gminie Anija, w prowincji Harju
 Alavere – wieś w Estonii, w gminie Jõgeva, w prowincji Jõgeva
 Alavere – wieś w Estonii, w gminie Vinni, w prowincji Lääne Viru